Humanístico puede referirse a:
Lo relacionado con las humanidades o saberes humanísticos.
Lo relacionado con el humanismo (desambiguación) y los humanistas.
Con menos propiedad, lo relacionado con lo humano y la humanidad.